«Хлеб» — советский мультфильм, выпущенный в 1984 году киностудией Беларусьфильм.

Сюжет 
Мультфильм рассказывает детям о цене выращенного хлеба, о том, каким нелегким трудом он достается людям.

Съёмочная группа

Ссылки 

Короткометражные мультфильмы СССР 1984 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Рисованные мультфильмы СССР 1984 года